Le mot vanité peut désigner :

 la vanité, trait de caractère et concept moral
 la « vanité », genre pictural symbolisant l'aspect éphémère (la « vanité ») des biens terrestres.

Œuvres d'art 

 Vanité de Titien (1515) ;
 Vanité, tableau de Jan Sanders van Hemessen, réalisé entre 1535 et 1540 ;
 Vanité aux portraits de David Bailly (1651) ;
 Vanité de N. L. Peschier (1660) ;
 Vanité de Franciscus Gysbrechts (vers 1670).

 Cinéma 
 Vanité'', film français de 1909.

Homonymie